Эскадренные миноносцы типа «Король Седжон Великий» (), известные также как эсминцы типа KDX-III — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящий на вооружении ВМС Южной Кореи. Эсминцы типа «Король Седжон» являются аналогом американских эсминцев УРО типа «Арли Бёрк». Всего построено 2 корабля этого типа («Король Седжон» (DDG-991), «Юльгок И И» (DDG-992)), ещё 1 эсминец: «Гвон Юль» (DDG-993) находится в постройке. Также планируется построить ещё 3 эсминца типа «Король Сёджон», однотипных первым 3 кораблям. В начале июня 2015 года стало известно о запросе Республикой Корея в Государственный Департамент США о приобретении 3 комплектов системы «Иджис», что убедительно свидетельствует о планах постройки ещё трёх эсминцев в ближайшее время.

История строительства 
Южная Корея стала третьей страной Азиатско-Тихоокеанского региона, принявшей на вооружение военные корабли с системой «Иджис». Первый южнокорейский эсминец типа «Король Седжон» (проект KDX-III), построенный с использованием технологий «Иджис», вступил в боевой состав ВМС Южной Кореи в 2007 году.

Как отмечает газета «Вашингтон пост», в отличие от японских и американских кораблей, эсминцы УРО типа «Король Седжон» не имеют противокорабельного ракетного оружия, что подчеркивает их предназначение как специализированных кораблей ПВО/ПРО. Появление эсминцев данного типа в составе южнокорейского флота продиктовано, как и в случае с Японией, растущей ракетной угрозой со стороны Северной Кореи.

Энергетическая установка 

Главная энергетическая установка включает четыре газотурбинных двигателя General Electric LM2500 общей мощностью 100 000 л. с.

Вооружение 

Две УВП Мark 41 (всего 80 ячеек, используемых под размещение ЗУР Стандарт-2 и ПЛУР ASROC), до 32 тактических ракет Hyunmoo III (аналог американской крылатых ракет «Томагавк»; 16 ПКР SSM-700K Hae Sung (установка планируется), 1х21 ЗРК самообороны RAM, 1х1 127-мм артиллерийская установка Mark 45 и 1х7 30-мм автомат «Goalkeeper», два вертолёта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ROKN website on KDX-III destroyer 
 KDX-III Destroyer 
 KDX-III armaments 

Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Республики Корея
Эскадренные миноносцы с газотурбинной энергетической установкой
Военная продукция Hyundai
Военная продукция Daewoo